Henryk Weiss (zm. 1914), inżynier, sportowiec
 Henryk Weiss (ur. 1882), oficer Wojska Polskiego